Повторне використання коду - створення програм з елементів вже створених раніше для інших програм.
 Повторна використовність - властивість компонента архітектури бути використаним кілька разів з різними призаченнями.
 Повторне використання відходів — повторне використання сировини, отриманої з відходів.
 Рекуперація - повторне використання енергії або матеріалу.